Požega (Kroatië), een plaats in Kroatië
Požega (Novi Pazar), een plaats in Servië
Požega (Zlatibor), een gemeente in Servië